Cava kan syfta på:

 Cava (grekiskt vin)
 Cava (spanska viner) ‒ är mousserande vin
 505 Cava - asteroid

Geografi

Filippinerna 

 Municipality of Caba, kommun, Ilocosregionen, Province of La Union, 
 Cava Creek, vattendrag, Ilocosregionen, Province of Pangasinan,

Italien 

 Cava Dè Tirreni, kommunhuvudort, Kampanien, Provincia di Salerno,

Spanien 

 Cava (kommun), Katalonien, Província de Lleida,

Storbritannien 

 Cava (ö),  Orkneyöarna, Skottland, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar